Synagoga Etz Chaim w Chanii
 Synagoga Etz Chaim w Krakowie